Ali Babacan – politico turco
 Alperen Babacan – calciatore turco, difensore
 Doğan Babacan – arbitro di calcio e calciatore turco
 Volkan Babacan – calciatore turco, portiere